Montevecchio, compendio minerario situato nella provincia del Sud Sardegna
 Montevecchio, frazione del comune di Pergola, nella Marche
 Montevecchio, frazione del comune di Nova Gorica, in Slovenia